Корнеевец:

 Корнеевец, Сергей Михайлович (род. 1962) — советский и белорусский гребец-байдарочник, тренер.
 Корнеевец, Юлия Геннадьевна (род. 1986) — украинская футболистка.